Marcello hace referencia a:
 Marcello Malpighi, anatomiosta y biólogo italiano;
 Marcello Mastroianni, actor italiano;
 Benedetto Marcello, compositor italiano.
 Alessandro Marcello, compositor italiano.